Гастінгс 1895 — один з найвизначніших турнірів в історії шахів, який став першим серйозним випробуванням для молодого чемпіона світу Еммануїла Ласкера. Багато хто пояснював перемогу Ласкера над попереднім чемпіоном, Вільгельмом Стейніцом, тим, що він був на 32 роки молодший за свого попередника. Гіднішими претендентами на звання чемпіона вважали Зіґберта Тарраша й Михайла Чигоріна. У турнірі взяли участь всі вищезгадані шахісти та інші найсильніші майстри того часу, а перемогу здобув тоді ще маловідомий шахіст Гаррі Нельсон Пільсбері. Переможцем побічного турніру став Мароці Геза

Таблиця турніру

Література  
 forgottenbooks.com:  Horace F. Cheshire, ed., The Hastings Chess Tournament 1895... (London, England:  Chatto & Windus, 1896). 

Шахові змагання у Європі
1895